Томшани има више значења:

 Томшани (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Томшани (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Томшани (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Томшани (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији
 Општина Томшани (Валча), општина у округу Валча у Румунији